Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji ATP Vegeta Croatia Open Umag 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl španělský pár David Marrero a Fernando Verdasco, jehož členové nestrartovali společně. Verdasco se turnaje nezúčastnil a Marrero nastoupil s Martinem Kližanem, se kterým titul obhájil.

Deblový titul si připsala nenasazená španělsko-slovenská dvojice Martin Kližan a David Marrero, která ve finále zdolala americko-německé turnajové trojky Nicholase Monroa hrajícího společně se Simonem Stadlerem. Po rovnocenném zisku prvních dvou setů 6–1 a 5–7, rozhodl o vítězi až závěrečný supertiebreak v poměru míčů 10–7.

David Marrero tak úspěšně obhájil titul z loňského ročníku. Připsal si druhý deblový triumf sezóny a celkově osmý kariérní. Pro Martina Kližana výhra znamenala premiérové turnajové vítězství na okruhu ATP Tour ze čtyřhry a celkově druhý titul.

Dvojice Viktor Troicki a Andreas Seppi byla ze soutěže přinucena odstoupit, jakožto následek 18měsíčního trestu pro Troického, který začal platit 24. července 2013.

Nasazení párů 
  František Čermák /  Lukáš Dlouhý (čtvrtfinále)
  Andre Begemann /  Martin Emmrich (semifinále)
  Nicholas Monroe /  Simon Stadler (finále)
  Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Croatia Open Umag
ATP World Tour 2013